

Sigle 
 Assemblies of God – Assemblee di Dio

Codici 
 aog – codice ISO 639-3 della lingua agoram